Escorcioneira é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Scorzonera angustifolia
 Scorzonera hispanica
 Scorzonera hispanica var. crispatula